Carlos Gómez – attore statunitense
 Carlos Gómez – calciatore cileno
 Carlos Gómez – fumettista argentino
 Carlos Gómez – giocatore di baseball dominicano
 Carlos Gómez – tennista colombiano 
 Carlos Gómez (n. 1997) – calciatore peruviano
 Carlos Clos Gómez – arbitro di calcio spagnolo
 Carlos Gómez Casillas – calciatore messicano
 Carlos Gómez-Herrera – tennista spagnolo
 Carlos Gómez – skyrunner portoghese